«Ради нескольких строчек» — советский полнометражный цветной художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1985 году режиссёром Александром Рогожкиным по мотивам повести Михаила Алексеева «Дивизионка».

Премьера фильма в СССР состоялась в феврале 1986 года.

Сюжет 
Фильм рассказывает о нелёгкой работе сотрудников фронтовой дивизионной газеты во время Великой Отечественной войны, действие происходит в 1944 году.

Грузовик дивизионной газеты подорвался на мине. Все сотрудники остались живы, но шрифт взрывной волной разбросало по полю. Теперь газетчики должны буквально собрать очередной номер под огнём врага.

В ролях 
 Никита Михайловский — лейтенант Михаил Егоров, военный корреспондент
 Нелли Попова — Настенька
 Владимир Олексеенко — дед Настеньки, старый гуцул
 Антон Адасинский — Юрий Рузес, военный фотограф
 Владимир Ерёмин — лейтенант Лубицкий
 Анатолий Грачёв — капитан Буренков
 Юрий Дубровин — Яков Захарыч, солдат
 Алексей Булдаков — Максимыч, военный шофёр
 Валерий Захарьев — Рыбаков, наборщик дивизионной газеты
 Сергей Проханов — майор Ковалёв, поэт-любитель

В эпизодах 
 Виктор Бычков — немецкий егерь
 Г. Ведерников
 Игорь Добряков — Охрименко
 Юрий Конопкин
 Сергей Исавнин — солдат Николаев
 Людмила Стамбирская — женщина у окна
 Л. Наумов, А. Кестер, И. Манзич, Н. Оленчук, Н. Полажинец, А. Полуденный, И. Стеблинский, Юрий Староверов, А. Уровский, Юрий Шкляр

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Аркадий Красильщиков
 Режиссёр-постановщик — Александр Рогожкин
 Оператор-постановщик — Иван Багаев
 Художник-постановщик — Станислав Романовский
 Композитор — Альгирдас Паулавичюс
 Звукооператор — Николай Астахов
 Редактор — Олег Шарков
 Военный консультант — гвардии полковник В. Терещенко
 Режиссёр — Игорь Москвитин
 Операторы — А. Горбоносов, В. Фёдоров
 Монтаж — Т. Денисовой
 Грим — Людмилы Стамбирской
 Костюмы — М. Стручковой
 Режиссёрская группа — И. Шмелёва, Г. Товстых, О. Костина, Н. Седова, М. Минко
 Операторская группа — С. Вершинин, С. Мясников
 Установка света — Л. Юдиной
 Мастер света — А. Гусев
 Монтажница — Т. Иванова
 Фотограф — Ж. Блинова
 Пиротехник — А. Кудрявцев
 Реквизит — И. Гамаюнова
 Гримёры — Е. Месхиева, Л. Степанова
 Костюмеры — И. Жильцова, Т. Сизова
 Ассистенты:
 художника по костюмам — Л. Романовская
 звукооператора — Л. Изаков
 Административная группа — В. Юмакова, Е. Калашникова, Е. Решетников, В. Голышков, С. Соколов, С. Салынская, А. Пильдиш
 Директора картины — Владимир Калиш, Владимир Семенец

Признание и награды 
 Диплом жюри и приз газеты «Молодой коммунист» на IV Всесоюзной неделе-смотре молодых кинематографистов (1985).
 Приз ЦК ЛКСМУ фильму на XVI кинофестивале «Молодость» в Киеве (1985).

Ссылки 
 «Ради нескольких строчек» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 
 

Фильмы СССР 1985 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Александра Рогожкина
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о Второй мировой войне
Экранизации произведений Михаила Алексеева